Hengshan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hengshan Xian (härad i Kina), Shaanxi, 
 Hengshan County, härad, Hunan, Hengyang Shi, 

Robotskapade Kinaförgreningar